Ска́йлер () — может означать следующее:

Топоним

Фамилия 
 Скайлер, Филип (1733—1804) — американский военный, член Континентального конгресса, участник Войны за независимость США, сенатор.
 Скайлер, Кэтрин (1734—1803) — американская светская дама и героиня войны за Независимость США, супруга Филипа Скайлера.
 Скайлер, Анжелика (1756—1814) — дочь Филипа Скайлера.
 Скайлер, Элизабет (1757—1854) — 2-я дочь Филипа Скайлера; жена американского государственного деятеля Александра Гамильтона.
 Скайлер, Маргарита (1758—1801) — 3-я дочь Филипа Скайлера.

 Скайлер, Джеймс (1923—1991) — американский поэт и прозаик, лауреат Пулитцеровской премии (1980).
 Скайлер, Юджин (1840—1890) — американский ученый, писатель, путешественник и дипломат.

Другое 
Ска́йлер () — персонаж мультсериала «Южный парк»